Manuel III de Trebizonda (1364–1417).
Manuel III do Kongo (reinou 1911–1914).
Manuel (III) Pires de Azevedo Loureiro - Bispo de Beja de 1833 a 1848.
Manuel III, Patriarca de Lisboa (nascido a 1948).

Desambiguações de antropônimos